Ferdinand Schaal – generale tedesco
 Gabriele Schaal – ex cestista tedesca
 Kristen Schaal – attrice, doppiatrice e comica statunitense
 Wendy Schaal – attrice e doppiatrice statunitense